Жирол може да се односи на:

 Жирол (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Жирол (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре